Bloody Mary, sobrenom popular que els anglesos van donar a la reina Maria I d'Anglaterra, Maria Tudor, per la dura repressió contra els protestants en el seu intent de restaurar el catolicisme.
 Un Bloody Mary és un còctel de vodka i suc de tomàquet.
 Bloody Mary és la versió en zones de parla anglesa de la llegenda urbana de Verònica, fantasma que apareix als miralls quan algú repeteix el seu nom tres cops.